Roger Bernardo III puede referirse a:

Roger Bernardo III de Foix, conde de Foix y vizconde de Castellbó y de Cerdañá.
Roger Bernardo III de Castellbó, vizconde de Castellbó y señor de Montcada.